Boda kan syfta på:

 Boda glasbruk (företag) – ett glasbruk anlagt 1864 vid Förlångskvarn

Geografi

Antarktis 

 Mount Boda,

Centralafrikanska republiken 

 Boda (ort i Centralafrikanska republiken, Lobaye, lat 4,32, long 17,47), 
 Boda (subprefektur), Lobaye,

Finland 

 Boda, Hammarland – by i Hammarland på Åland

Sverige 

 Boda (ort i Sverige, Uppsala län), Östhammars Kommun, 
 Boda glasbruk, ort, Kalmar län, 
Boda, Lerums kommun - en småort i Lerums kommun
 Boda distrikt, Dalarna – ett distrikt i Rättviks kommun och Dalarnas län
 Boda socken, Dalarna – en socken i Dalarna
 Boda landskommun, Dalarna –  en kommun i dåvarande Kopparbergs län
 Boda församling, Västerås stift – en församling i Rättviks pastorat i Falu-Nedansiljans kontrakt i Västerås stift
 Boda kyrka, Dalarna – en kyrkobyggnad i samhället Boda
 Boda, Rättviks kommun – en tätort i Rättviks kommun 
 Boda distrikt, Värmland – ett distrikt i Kils kommun och Värmlands län
 Boda socken, Värmland – en socken i Värmland ingick i Jösse härad
 Boda landskommun, Värmland – en tidigare kommun i Värmlands län
 Boda församling, Karlstads stift, Kils Kommun, 
 Boda kyrka, Värmland – en kyrkobyggnad i Kils kommun i Värmland
 Boda, Ljusdals kommun – en by och småort i Järvsö socken
 Boda, Borås – en stadsdel i nordöstra Borås
 Boda (naturreservat, Kinda kommun) – ett naturreservat i Kinda kommun
 Boda, Nora, en by i Nora socken, Uppland, Heby kommun